Der Dreiband-Weltcup 1994/7 war das 4. und damit letzte BWA-Weltcupturnier im neunten Jahr des Dreiband-Weltcups. Der BWA-Weltcup fand vom 7. bis zum 11. Dezember 1994 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im belgischen Gent statt. Es war das neunte Weltcup-Turnier in Belgien.

Geschichte 
Durch die 50 % erhöhten Punkte im Finalturnier war der Ausgang des Gesamtweltcups zu einem Zweikampf zwischen dem führenden Dick Jaspers und Torbjörn Blomdahl geworden. Der besser platzierte war der Sieger. Jaspers hatte bereits in der ersten Runde große Probleme mit seinem Landsmann Jan Arnouts. Nach 0:2-Satzrückstand gewann er den dritten Satz mit 15:14 und siegte schließlich mit 3:2 Sätzen. Danach spielte Jaspers ganz groß auf und verlor erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger Semih Saygıner. Blomdahl hatte nach zwei 3:0-Siegen nur im Halbfinale bei seinem 3:2-Sieg gegen Ludo Dielis nach 1:2-Satzrückstand Probleme und war im Finale. Das reichte zu seinem vierten Gesamtweltcup-Sieg. Semih Saygıner sorgte mit seinem Sieg für den größten Billard-Erfolg seines Landes. Die Achtelfinalbegegnung zwischen Marco Zanetti und Louis Havermans endete für den Italiener sehr unglücklich. Geschwächt durch eine Grippe musste er im dritten Satz kraftlos aufgeben. Später stellte sich heraus, dass es sogar eine Lungenentzündung war.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup-Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 
gesetzte BWA-Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Sang Chun Lee
  Raymond Ceulemans
  Marco Zanetti
nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer
Qualifikanten Spa:
  Raimond Burgman
  Karsten Lieberkind
Wildcards international:
 2 Teilnehmer
Wildcards national:
 2 Teilnehmer

Modus 
Die Weltcup-Turniere werden ab 1994 immer als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 8 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand 01.09. des laufenden Jahres), den zwei besten Qualifikanten des Grand-Prix sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Qualifikationsrunde 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die acht Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Gesamtsieger BWA-Weltcup 1994

Einzelnachweise 

1994 7
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in Gent